

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.

Китай 
 17-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Умер царь Чжоу Си-ван, ему наследовал сын Лан (Хуэй-ван, эра правления 676—652).
 Умер князь Цзинь У-гун, ему наследовал сын Гуй-чжу (Сянь-гун, эра правления 676—651).
 Умер царь Чу Вэнь-ван, ему наследовал сын Чжуан Ао (Сюн-цзянь, эра правления 676—672) (согласно «Цзо чжуань», он умер в 675 году).
 Ни одна из этих трёх смертей в «Чуньцю» не отмечена.
 Циньский князь Дэ-гун впервые поселился в Юнчэне во дворце Дачжэн, где у жертвенника Фучжи принёс в жертву 300 лао скота. Он стал гадать о поселении в Юн, и получил ответ, что его потомки будут поить лошадей в Хуанхэ. К Дэ-гуну явились представиться правители княжеств Лян и Жуй.
 Весной цисцы задержали чжэнского чиновника Чжаня. Осенью он сбежал из Ци в Лу.
 Согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь» и «Цзо чжуань», в Суй представители местных родов (Инь, Хэ, Гун-лоу и Сюй-суй) перебили на пиру пограничную стражу из Ци. Летом цисцы вырезали мятежников в Суй.
 Зимой, согласно «Чуньцю», «было много диких сайг».

См. также

Примечания